

Patronyme
 Damian Lillard, (1990- ), est un joueur américain de basket-ball.
 Matthew Lillard, (1970- ), est un acteur américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme